Breda Mod. 30 () — итальянский ручной пулемёт периода Второй мировой войны. Имел ряд существенных конструктивных недостатков.

История 

В 1930 году фирма Breda начала выпуск пулемёта Breda Mod. 30. Он весил 10,4 кг. Оружие имело сошки, винтовочный приклад и пистолетную рукоятку. Система работы была двух видов: первая действовала за счёт отдачи ствола с коротким ходом, вторая — за счёт использования энергии пороховых газов. При стрельбе ствол отходил назад на 12,7 мм и останавливался; затвор расцеплялся и продолжал двигаться назад. Затвор ударялся об амортизатор, под воздействием возвратной пружины начинал двигаться вперёд, затем происходила подача патрона в патронник, ствол запирался, и срабатывал ударник. Пулемёт вёл огонь только в автоматическом режиме.

Среди недостатков оружия можно отметить:

 Потребность в масле для смазки патронов
 Хрупкие, ненадёжные при подаче патроны и медленные в заряжании 20-патронные магазины
 Низкая технологичность в производстве
 Отсутствие рукоятки на быстросменном стволе, превращавшее замену горячего ствола в боевых условиях в сложную процедуру.
 Небольшая скорострельность
 Слабый итальянский патрон (630 м/с), который не разрабатывался специально для этого пулемёта. Итальянская армия просто использовала для этого свой стандартный армейский винтовочный патрон.

Патрон 
Унитарный патрон, применявшийся итальянской армией в Первой и Второй мировых войнах, по мощности немного превосходил современные промежуточные патроны.

Применение 
 
  — 6,5-мм пулемёт Breda Modello 30 состоял на вооружении вермахта под обозначением MG 099(i). 8-мм станковый пулемёт Breda Mod. 37 — под обозначением MG 259(i). После создания осенью 1944 года фольксштурма, 29 ноября 1944 на вооружение батальонов фольксштурма передали 398 ручных пулемётов Breda Mod.30

 Освободительный фронт Словении

См. также 
 Список пулемётов

Примечания

Ссылки 
 Comando Supremo 
 SPWAW article
 Breda M1930

Ручные пулемёты
Пулемёты Второй мировой войны
Пулемёты Италии
Появились в 1920-е годы в Италии